Lovrečan puede referirse a:

 Lovrečan (Ivanec), localidad de Croacia en la ciudad de Ivanec, condado de Varaždin
 Lovrečan (Zlatar Bistrica), localidad de Croacia en el municipio de Zlatar Bistrica, condado de Krapina-Zagorje